Сезон 1958—1959 у Національній лізі А — 62-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Янг Бойз.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1959
Швейцарія
Швейцарія